Argoma puede referirse a:

 el nombre común de la planta Calicotome spinosa
 el nombre común de la planta Genista scorpius
 el nombre común de la planta Ulex europaeus
 el nombre común de la planta Ulex minor
 el nombre común de la planta Vaccinium myrtillus'''''.